Sezóna 1960/1961 byla 15. sezonou Sovětské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým CSKA Moskva.

První fáze

Skupina A

Skupina B

Finálová fáze

Finálová skupina

Skupina o 7. - 12. místo

Skupina o 13. - 19. místo

Sovětská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 1960
Lední hokej v roce 1961